Dieser Artikel behandelt die Fußballnationalmannschaft der GUS bei der Fußball-Europameisterschaft 1992.

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 3)

|}

Spielergebnisse

Die Qualifikation erfolgte als Sowjetunion (UdSSR). Da sich diese jedoch vor der Endrunde auflöste, trat man als Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) an.

Endrunde

Aufgebot der GUS

Spiele der GUS 
 Vorrunde (Gruppe 2)

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist der direkte Vergleich maßgeblich.
|}

Torschützen der GUS 
Einziger Torschütze der GUS war Igor Dobrowolski, der mit seinem einzigen Tor im ersten Spiel gegen Deutschland zur zwischenzeitlichen Führung traf.

Gus
1992